Revolution steht für
 Revolution (spätlateinisch revolutio:  „das Zurückwälzen“), in der Astronomie für die scheinbare Rückwärtsbewegung von Himmelskörpern
 Exzenterbewegung
 Revolution, Umsturz einer politischen oder sozialen Ordnung
 den Umlauf eines Himmelskörpers um einen anderen (z. B. Umlaufbahn der Erde oder des Mondes)
 Revolution (Bahnradsport), Rennserie
 Revolution (Film), Abenteuerfilm von Hugh Hudson (1985)
 Revolution (Fernsehserie), US-Fernsehserie des Senders NBC (2012)
 Revolution (Jugendorganisation), internationale trotzkistische Jugendorganisation
 Revolution, Sonderspiel beim Skat, siehe Skat #Sonderspiele
 Revolution, Arbeitstitel einer Spielekonsole, siehe Wii
 Revolution (The-Beatles-Lied), Lied der Beatles
 Revolution (Eric-Clapton-Lied), Lied von Eric Clapton
 Revolution 9, Klangcollage der Beatles
 Revolution Software, Software-Unternehmen
 Revolution (Album), ein Album der deutschen Punkrock-Band Betontod

Revolution ist der Name folgender Achterbahnen:
 Revolution (Bobbejaanland), belgische Stahlachterbahn
 Revolution (Six Flags Magic Mountain), US-amerikanische Stahlachterbahn

Siehe auch:

 Revolutionen, Roman von Jean-Marie Gustave Le Clézio (2003)
 Die 4. Revolution – Energy Autonomy, deutscher Dokumentarfilm von Carl-A. Fechner (2010)
 Quark – Revolution ’94 (Single), Lied der deutschen Band Die Ärzte
 Über die Revolution, Werk von Hannah Arendt (1963)
 Revolución